Jumbo Jet – aereo di linea
 Jumbo – uno dei più grandi elefanti di tutti i tempi
 Jumbo – gruppo musicale italiano
 Jumbo – album dei Jumbo del 1972
 Jumbo – settimanale italiano a fumetti
 Jumbo – comune dello Zambia
 Jumbo – catena di supermercati olandese
 Jumbo – musical del 1935 di Rodgers e Hart
 Jumbo – film del 2020 diretto da Zoé Wittock